Marko Kilp (ur. 1 listopada 1993 w Tallinnie) – estoński biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Estończyk pojawił się 14 lutego 2011 roku podczas zawodów Olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w czeskim Libercu, gdzie zajął 34. pozycję na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 21 stycznia 2012 roku w Otepää, plasując się na 57. miejscu w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 26 listopada 2016 w fińskiej Ruce, gdzie w sprincie stylem klasycznym zajmując 13. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców U-23

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Estońscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Tallinnie